14 juli, de 195e dag van het jaar
 Franse nationale feestdag, welke op 14 juli gevierd wordt
 14 Juillet (film), een Franse filmkomedie uit 1933